Nom de dos maharajas de Gwalior
 Jankoji Rao I Scindia
 Jankoji Rao II Scindia